Abbot Creek ist der Name folgender Flüsse:

 Abbot Creek (Port Heiden), Fluss in Alaska, Vereinigten Staaten.
 Abbot Creek (Howlett Creek), Fluss im Colorado, Vereinigten Staaten.
 Abbot Creek (Flathead River), Nebenfluss des Flathead Rivers in Montana, Vereinigten Staaten.
 Abbot Creek (Drum Bed), Fluss in New Jersey, Vereinigten Staaten.
 Abbot Creek (Metolius River), Nebenfluss des Metolius Rivers in Oregon, Vereinigten Staaten.
 Abbot Creek (Bogie River), Nebenfluss des Bogie Rivers in Queensland, Australien.

Siehe auch:
 Abbott Creek